FK Göyəzən Qazax (ázerbájdžánsky: Futbol Klubu Göyəzən Qazax) je ázerbájdžánský fotbalový klub sídlící ve městě Qazax. Klub byl založen v roce 1978, obnoven byl v roce 1986 a poté znovu v roce 2003.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Qazax şəhər stadionu s kapacitou 15 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1978 – FK Gjozaň Kazach (Futbolnyj klub Gjozaň Kazach)
 1992 – FK Göyəzən Qazax (Futbol Klubu Göyəzən Qazax)
 1996 – zánik
 2003 – obnovena činnost pod názvem FK Göyəzən Qazax (Futbol Klubu Göyəzən Qazax)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na stránkách svazu 

Ázerbájdžánské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1978